Договор Хея—Эррана — межгосударственный договор, подписанный 22 января 1903 года госсекретарём США Джоном Хеем и колумбийским послом Томасом Эрраном.

Предыстория 
С 1881 года начались работы по строительству Панамского канала. После краха французской попытки начались переговоры о строительстве канала с правительством США. Разразившаяся в 1899—1902 годах «Тысячедневная война» причинила огромный ущерб региону, и Канал стал единственной надеждой Панамского перешейка на возрождение.

Условия 
Согласно договору, США получали в аренду на 100 лет полосу шириной 6 миль, пролегающую через Панамский перешеек от Атлантического до Тихого океана. За это США обязались выплатить Колумбии в золотой монете 10 миллионов долларов США сразу, и платить по 250 тысяч долларов США ежегодно в течение всего срока аренды.

Неудача ратификации и её последствия 
Сенат США ратифицировал договор уже 14 марта 1903 года, однако ратификация в Колумбии не состоялась: учитывая, что Новой компании Панамского канала правительство США было готово выделить 40 миллионов долларов, колумбийские конгрессмены решили, что посол Эрран продешевил. Правительство США отказалось менять условия договора, и предпочло поддержать панамских сепаратистов, что привело к отделению Панамы от Колумбии.

История Колумбии
История Панамы
История США
Международные договоры США
Панамский канал
Международные договоры XX века
1903 год в политике
Январь 1903 года